GA poate fi:

 Galiu, element chimic cu simbolul Ga
 Gabon, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ga, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Gabon
 Gambia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Goa, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Georgia, codul poștal al acestui stat SUA
 Ga-Modjadji, oraș în Africa de Sud
 Ga-Rankuwa, oraș în Africa de Sud
 Limba irlandeză, numită și limba gaelică, codul ISO 639-1
 Giga-amper, unitate de măsură egală cu un miliard de amperi
 Giga-an, unitate de timp egală cu un miliard de ani
 Giorgio Armani, designer vestimentar italian
 Google Analytics, serviciu oferit de Google pentru măsurarea traficului unui sait web
 Ga (popor), grup etnic din Ghana
 limba ga, limbă vorbită de populația Ga

Legături externe 
  „GA” la acronymfinder.com